Televisión del Principado de Asturias
 Àcid fosfotúngstic o àcid tungstofosfòric